Cette page répertorie les différentes gares ou stations connues sous le nom de Gare de Bruges :

 La Gare de Bruges, grande gare ferroviaire de la ville de Bruges en Belgique.
 La Gare de Bruges, gare ferroviaire de la ville de Bruges (Gironde) en France.

Bruges